Greifenedt ist der Name folgender Orte:

  Greifenedt (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
  Greifenedt (Gemeinde Wendling), Ortsteil von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich